Qantas Melbourne World Challenge 2013 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 6 kwietnia 2013 w australijskim Melbourne. Zawody były pierwszą odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
Melbourne World Challenge
2013 w Australii